Jurasz ist der Familienname folgender Personen: